Pseudagrion — род стрекоз из семейства стрелок (Coenagrionidae), описанный бельгийским энтомологом Мишелем-Эдмондом Сели-Лонгшаном.

Описание 
Стрелки с длиной крыльев более 22 мм. Окраска тела варьирует в широком пределе. За глазами обычно имеются пятна, иногда небольшого размера, редко отсутствуют. Коготки на лапках раздвоены. По заднему краю переднеспинки расположены два направленных вперёд отростка. На вершине восьмого стернита брюшка нет шипа. Тергиты брюшных сегментов со второго по четвёртый бронзово-чёрные. Губа личинок удлинённая. Хвостовые жабры длинные.

Некоторые виды

Распространение 
Встречается в тропических районах Африки, Евразии и Австралии.

Примечания 

Стрелки (насекомые)
Роды стрекоз